Miejscowości w Polsce:
 Kosianka Leśna
 Kosianka-Trojanówka
 Kosianka-Boruty 
 Kosianka Stara

Zobacz też 
 Kosińscy herbu Rawicz